Maurice Mignon (academicus), Frans literatuurwetenschapper.
 Maurice Mignon (verzetsstrijder), Frans verzetsstrijder.